Фаупель () — немецкая фамилия. Для англоязычных носителей встречается также в передаче Ваупель, Ваупел и Вопел.

Известные носители:
  (род. 1950) — германский политик.
  (1945—2022) — американский демограф.
  (1896—1968) — германский поэт, филолог и реформатор образования.
  (род. 1943) — германский врач и патофизиолог.
  (1894—1945) — германский историк и архивист.
  (1928—2018) — германская учительница, историк, политик и писательница.
 Фаупель, Фридрих (1876—1927) — германский ботаник.
  (род. 1934) — германский скульптор.
  (род. 1956) — германская историк науки, в частности химии.